Der Handball-Sportverein Glauchau e. V. war ein Handballverein aus dem sächsischen Glauchau. Der Verein wurde 1995 gegründet und verschmolz 2013 mit dem Sächsischen Handballclub Meerane zum HC Glauchau/Meerane.

Überregional bekannt war der Verein vor allem durch seine erste Männermannschaft, die mehrere Jahre in der Handball-Oberliga Sachsen spielte und zweimal an der Hauptrunde des DHB-Pokals teilnahm. In der Saison 2002/03 erreichte sie durch einen 24:11-Sieg über die SG Waldfischbach die zweite Runde, wo sie dem Bundesligisten TUSEM Essen mit 14:43 unterlag. In der darauffolgenden Saison 2003/04 wurde durch einen 32:24-Sieg über die HSG Neudorf/Döbeln ebenfalls die zweite Runde erreicht, in der man gegen den Zweitligisten SG Willstätt/Schutterwald mit 14:30 verlor und ausschied.

In der Oberliga-Saison 2004/05 wurde der HSV Sachsenmeister und stieg in die Handball-Regionalliga auf, aus der er 2006 wieder abstieg. Nachdem sich das Team 2010 nicht für die neugegründete Handball-Oberliga Mitteldeutschland qualifizieren konnte, spielte es in der Sachsenliga. 2012 gelang dann der Aufstieg in die Oberliga.

Saisonbilanzen

Einzelnachweise 

Glauchau, Hsv
Glauchau, Hsv
Organisation (Glauchau)
HSV Glauchau
Glauchau Hsv
Geschichte (Landkreis Zwickau)
Sport (Glauchau)